Depressiscala är ett släkte av snäckor. Depressiscala ingår i familjen vindeltrappsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vindeltrappsnäckor
Depressiscala